Зятьковский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Панкрушихинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Зятьково.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 882 человека, в том числе 405 мужчин и 477 женщин.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 6 населённых пунктов:

История 
В 2011 году Зятьковский сельсовет и Красноармейский сельсовет объединёны в Зятьковский сельсовет .

Примечания 

Муниципальные образования Панкрушихинского района
Сельские поселения Алтайского края